W Rumunii
 Josani – wieś w okręgu Bihor, w gminie Căbești
 Josani – wieś w okręgu Bihor, w gminie Măgești
 Josani – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Pestișu Mic